Финансист:
 Финансист — специалист в области финансовых операций
 Финансист (роман) — роман Т. Драйзера (1912)
 Финансист — название как минимум четырех различных финансовых газет и журналов